Poniższe tabele przedstawiają państwa i terytoria zależne (pozycje nieponumerowane), uszeregowane według wielkości importu ogółem i w przeliczeniu na mieszkańca w dolarach amerykańskich. Dane o rozmiarach importu na mieszkańca uzyskano przez podzielenie importu ogółem w danym roku przez liczbę mieszkańców w lipcu danego roku. Wszystkie dane zostały opracowane na podstawie: CIA, The World Factbook.

Zobacz też 
 Lista krajów według wielkości eksportu

Przypisy 

Listy krajów według wielkości produkcji
Handel międzynarodowy